Erster in der Saison 1990/91 der deutschen Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der 1. FC Kaiserslautern.

Saisonüberblick 
Die Saison 1990/91 brachte eine große Überraschung. Der 1. FC Kaiserslautern, im Vorjahr nur Zwölfter, holte sich seine dritte Meisterschaft nach 1951 und 1953.

Kaiserslautern hatte nach 32 Spieltagen bereits vier Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München. Am 33. Spieltag sollte auf dem heimischen Betzenberg die Meisterschaft gefeiert werden, aber Kaiserslautern unterlag Borussia Mönchengladbach mit 2:3. Da Bayern gleichzeitig 1:0 beim 1. FC Nürnberg gewann, musste die Entscheidung am letzten Spieltag fallen. Kaiserslautern gewann am 15. Juni 1991 sein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit 6:2 und sicherte sich seinen ersten Titel seit Einführung der Bundesliga. Das Ergebnis der Bayern (2:2 gegen Bayer 05 Uerdingen) war ohne Bedeutung.

Im Kampf gegen den Abstieg war Hertha BSC früh abgeschlagen. Uerdingens Abstieg stand am vorletzten Spieltag fest. Der Kampf um den Relegationsplatz 16 wurde erst am letzten Spieltag zwischen Nürnberg und dem FC St. Pauli entschieden. Nürnberg siegte bei der SG Wattenscheid 09 mit 1:0 während St. Pauli bei Borussia Dortmund 2:5 unterlag. Nach drei Relegationsspielen gegen die Stuttgarter Kickers musste St. Pauli schließlich die Bundesliga verlassen.

Im April wurde die Liga von einem vermeintlichen Wettskandal erschüttert. Der Nürnberger Spieler Vlado Kasalo wurde für einen Tag festgenommen. Ihm wurde unterstellt, in den Spielen gegen Stuttgart und in Karlsruhe absichtlich jeweils ein Eigentor verursacht zu haben. Die Vorwürfe konnten jedoch nicht bewiesen werden.

Abschlusstabelle

Relegation 
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga.

|-
| colspan="4" | Entscheidungsspiel (in Gelsenkirchen):

|}

Statistiken zu diesen Spielen sind unter Bundesliga 1990/91 einzusehen.

Oberliga Nordost 
Nach der Wiedervereinigung wurde die alte DDR-Oberliga, ab dem Vereinigungstag 3. Oktober 1990 Oberliga Nordost genannt, aufgelöst. Die beiden Erstplatzierten der DDR-Oberliga 1990/91 wurden in die Bundesliga aufgenommen. Die Bundesliga wurde daher auf 20 Vereine aufgestockt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft 1. FC Kaiserslautern

Schiedsrichter

Kader

Literatur 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1990 und 1991, Olympia-Verlag GmbH, ISSN

Einzelnachweise 

1990/91
Fußballsaison 1990/91